Вільне́в-сюр-Вербері́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на північний схід від Парижа, 75 км на південь від Ам'єна, 50 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 241 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 703,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільнев-сюр-Вербері на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-сюр-Вербері на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнев-сюр-Вербері на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-сюр-Вербері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев-сюр-Вербері на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза